Roussines (Charente)
 Roussines (Indre)